Elektra – personaggio dei fumetti della Marvel Comics
Elektra – nome proprio femminile
Elektra – azienda italiana produttrice di macchine espresso professionali da bar
130 Elektra – Asteroide della Fascia principale

Film
Elektra – cortometraggio del 1910 diretto da James Stuart Blackton
Elektra – film tedesco del 1981
Elektra – film statunitense del 2005 ispirato al personaggio Marvel
Elektra – film indiano del 2010

Musica
Elektra – opera lirica di Richard Strauss
Elektra Records – etichetta discografica statunitense

Pagine correlate
Electra
Elettra